Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Patrick Rafter.

Michael Chang ha battuto in finale 6–2, 6–4  Wayne Ferreira.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 1996
ATP Tour 1996